Cette page recense les usages du terme Guyane.

Étymologie 
Le terme « Guyane » (ou « Guyanne » [désuet]) est d'origine arawak ; il signifie « terre d'eaux abondantes ».

L'équivalent dans les langues européennes localement concernées est :
 en anglais : 
 en espagnol : 
 en néerlandais : 
 en portugais :

Toponymes

Guyanes 

 Le plateau des Guyanes, formation géologique d'Amérique du Sud et datant du Précambrien
 Les Guyanes, région du nord de l'Amérique du Sud, regroupant d'est en ouest :
 l'État brésilien d'Amapá, ancienne Guyane portugaise, puis brésilienne ;
 la Guyane française (ou simplement Guyane), région d'outre-mer française ;
 le Suriname, pays indépendant et ancienne colonie des Pays-Bas sous le nom de Guyane néerlandaise ;
 le Guyana, pays indépendant et ancienne colonie du Royaume-Uni sous le nom de Guyane britannique ;
 l'époque monarchique de ce pays (1966-1970) fait l'objet d'un article distinct : Guyana (royaume du Commonwealth).
 la Guyane vénézuélienne, région du sud-est du Venezuela, ancienne Guyane espagnole.

Autres toponymes 
 Guayana Esequiba, partie occidentale du Guyana revendiquée par le Venezuela
 Région Guyana, région du Venezuela regroupant les États d'Amazonas, de Bolívar et de Delta Amacuro
 Ciudad Guayana, ville du Venezuela
 La République de la Guyane indépendante, pays non reconnu créé entre 1886 et 1891 sur une zone contestée entre la France et le Brésil

Divers 
 Air Guyane Express, compagnie aérienne française basée en Guyane
 Guyane, série télévisée française

Références